Folgende Brücken tragen den Namen Nahetalbrücke:

Nahetalbrücke (A61), A61-Überquerung der Nahe (Rhein) bei Bingen am Rhein
Talbrücke Nahetal, A73-Überquerung der Nahe (Schleuse) bei Schleusingen